6062 Веспа, 6062 Vespa — астероїд головного поясу.
 Vespa — італійська марка скутерів виробництва Piaggio.
 «Веспа» — тип ракетних катерів спроектований заводом «Кузня на Рибальському».